Kolomotuʻa steht für:

 Kolomotuʻa (Distrikt), Distrikt des Tongatapu-Atolls in Tonga
 Kolomotuʻa (Ort), Ort in Tonga